Sandy Marton, pop-glazbenik
Aleksandar Marton (političar)